Ponte Tresa – località del comune di Lavena Ponte Tresa in Italia
 Ponte Tresa – località del comune di Tresa in Svizzera